Площадь Либердаде () — площадь в городе Порту (Португалия). Она расположена в Санту-Илдефонсу, в нижней части города (Baixa).

История 
После 1788 года, религиозный ордер Элигий (известный как Lóios, на португальском языке) построил монастырь в неоклассическом стиле на южной стороне площади, ныне известный как Дворец Кардозез.

В 1866 году открыт памятник, посвященный королю Педру IV.

Внешний вид площади сильно изменился после 1916 года, когда здание муниципалитета было снесено, а к северу от площади был построен современный бульвар Авенида дос Алиадос. В зданиях вокруг площади Свободы и проспектов расположены банки, отели, рестораны и офисы. Это важная туристическая достопримечательность города.

Примечания 

Порту
Площади Португалии